Herdeiro - aquele que herda algo

A Herdeira
 Bloodline (livro), livro de Sidney Sheldon traduzido no Brasil como A Herdeira
 A Herdeira (telenovela), telenovela da TVI
 The Heiress filme (1949) com Olivia de Havilland traduzido em Portugal como A Herdeira
 Bloodline (filme), com Audrey Hepburn, traduzido no Brasil como A Herdeira

Os Herdeiros
 Os Herdeiros (1970), filme brasileiro com Sérgio Cardoso e Isabel Ribeiro
 Os Herdeiros (telessérie), produção dinamarquesa (2014) exibida em Portugal pela RTP2
 Die Siebtelbauern, filme (1998) austro-alemão exibido no Brasil como Os Herdeiros

Desambiguações de artes